

Reis 
 Érico I da Noruega — segundo rei da Noruega
 Érico da Pomerânia — rei da Suécia, Noruega e Dinamarca depois da União de Kalmar
 Érico Trolle da Suécia — regente da Suécia
Érico da Suécia

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história